Duda, családnév
 Duda (1980) válogatott portugál labdarúgó

Hangszerek
 Duda, több nádnyelves sípot magában foglaló összetett fúvós hangszer, melynek folyamatos levegőpótlásáról egy felfújt tömlő gondoskodik
 Nádduda, nádszálból készült egyszerű fúvós népi hangszer
 Kaba-duda, bolgár népi hangszer
 Dzsura-duda, bolgár népi hangszer

Földrajzi nevek
 Dudád település román neve, Hargita megye, Románia
 Duda, település, Vaslui megye, Románia
 Duda, a Pruteț folyóba torkolló folyó Romániában
 Duda-hegy, Balatonendréd egy látnivalója